Die folgenden Personen waren gewesen oder sind Bischöfe oder Erzbischöfe des Bistums Salona bzw. des Erzbistums Split-Makarska in Kroatien:

Im Jahr 641 wurde Salona durch die Awaren verwüstet. Das Bistum Salona wurde als Erzbistum im späteren Split ab Mitte des 7. Jahrhunderts fortgeführt.

Im Jahr 1828 wird das Erzbistum Salona mit dem Bistum Makarska zum Bistum Split-Makarska vereinigt

Literatur 
 Vassil Gjuzelev, Renate Pillinger: Das Christentum in Bulgarien und auf der übrigen Balkanhalbinsel in der Spätantike und im frühen Mittelalter, Bulgarisches Forschungsinstitut in Österreich, Haskovo (Bulgarien) 1987.

Split
!Liste